Jabuka Malus, biljni rod iz porodice Rosaceae
Naselja:

Crna Gora:
 Jabuke (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad
 Jabuke (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Vidi i:
 Jabuka (razdvojba)